Louis-Daniel Roy (né en 1961) est un poète québécois.

Il est auteur d'une soixantaine de poèmes.

Recueils
Une étincelle d'or et de cendres, 1999, La Plume d'Oie
Poésie du petit monde, 2003, La Plume d'Oie

Notes et références 

Poète québécois
Naissance en 1961